Certeze:
 Comuna Certeze (în maghiară : Avasújfalu, în germană : Neudorf), o comună în județul Satu Mare, Transilvania, România
 Certeze, un sat în județul Satu Mare
 Huta-Certeze, o localitate în județul Satu Mare

Vezi și 
 Certege
 Certej

Toponime românești